Název Lužecký potok má více vodních toků:

 Lužecký potok (přítok Cidliny) – pravostranný přítok Cidliny v okrese Hradec Králové
 Lužecký potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Lužecký potok (přítok Vitického potoka) – levostranný přítok Vitického potoka v okrese Karlovy Vary